K6 (berg), een berg in Pakistan
 K6, de ikonische Britse telefooncel
 K6 (platform), een olieplatform in de Noordzee
 AMD K6, een processor van AMD
 de IATA-code van Bravo Air Congo